Čitluk kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Čitluk, ort, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Općina Čitluk, kommun
 Čitluk (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar